9. Светско првенство у одбојци за жене 1982. (-{1982 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Перуу од 12. до 25. септембра 1982. 

Финални меч је одигран између Кине и Перуа. Златну медаљу је освојила репрезентација Кине, сребрну је освојила репрезентација Перуа и бронзану репрезентација САД.

Групе 

 * Одустали, заменио их јуниорски тим а, њихови резултати нису рачунати за пласман.
 ** Одустали, заменио их . # Одустали, заменио их .

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из три круга (први, други и завршни круг). У , 23 репрезентација је било подељено у 6 група (у пет група по четири екипе и једна група са три екипе). У групама се играло по Бергеровом систему. Све екипе су се пласирале у други круг.
У  креирано је четири нових група, две групе са по шест екипа учествовале су за пласман од 1.-12. места (Групе Г, Х), а две групе (једна група са шест екипе и једна група са пет екипа) учествовале су за пласман од 13.-23. места (групе И, Л). У групама се играло по Бергеровом систему, с тим што су пренети остварени резултати између екипа које су играле међусобно у Првом кругу. Све екипе су оствариле пласман у Завршном кругу. У Завршном кругу, играло се за коначни пласман (од 1.-4. места, од 6.-8. места, од 9.-12. места, од 13.-16. места, 17.-20. места и од 21.-23. места), у зависности од пласмана екипе у Другом кругу (по две првопласиране екипе из група Г и Х су се пласирале у полуфинале 1.-4. места, трећепласиране и четвртопласиране у доигравање од 5.-8. места, петопласиране и шестопласиране у доигравање од 9. - 12. места, а по две првопласиране екипе из група И и Л су се пласирале у доигравање од 13.-16. места, трећепласиране и четвртопласиране екипе у доигравање од 17.-20. места, а петопласиране и шестопласирана екипа у доигравање од 21. - 23. места).

Први круг

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Други круг

1.-12. место

Група Г

Група Х

13.-23. место

Група И

Група Л

Финални круг

21.–23. место 
 Место одигравања: Лима

21.–23. место полуфинале

21. место

17.–20. место 
 Место одигравања: Трухиљо

17.–20. место полуфинале

19. место

17. место

13.–16. место 
 Место одигравања: Арекипа

13.–16. место полуфинале

15. место

13. место

9.–12. место 
 Место одигравања: Ица

9.–12. место полуфинале

11. место

9. место

5.–8. место 
 Место одигравања: Лима

5.–8. место полуфинале

7. место

5. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Лима

Полуфинале

3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 
 Резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1982.